Poljatschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Wolodymyr Poljatschenko (1938–2012), ukrainischer Unternehmer und Politiker
 Juryj Poljatschenko (* 1963), ukrainischer Arzt und von 2005 bis 2007 Gesundheitsminister der Ukraine